Полушария Земли  — две половины сферической поверхности Земли, которые выделяют по определённым признакам. Обычно Землю делят на: 
 Северное и Южное (по экватору); 
 Восточное и Западное (по Гринвичскому и 180° меридианам иногда по меридиану 160° восточной и 20° западной долготы по Гринвичу), при этом в восточном полушарии полностью расположена Европа, Африка, Австралия и почти вся Азия, а в западном полушарии — Америка; 
 материковое (с центром на юго-западе Франции — суша занимает около 47% площади) и океаническое (с центром к востоку от Новой Зеландии — суша занимает около 9%).

Асимметричность полушарий 
Асимметричность Северного и Южного полушарий выражается как в распределении материков и океанов, так и в распределении типов земной коры, ледников, географических зон, высот и глубин. Большая часть материков расположена в северном полушарии, где они занимают площадь свыше 100 млн км2, 67% площади поверхности суши и 39% площади поверхности полушария. Большая часть океана расположена в южном полушарии, где они занимают 68% площади поверхности всей воды планеты и 80% площади поверхности собственно полушария. Асимметрия полушарий свойственна также планетам земной группы: Меркурию, Венере, Марсу и Луне.

Термическая асимметричность 
Асимметричность полушарий в распределении материков и океанов влияет на распределение термических условий и температуры. Северное полушарие теплее южного примерно на 3,1 °C, что объясняется охлаждающим влиянием Антарктического ледника, поверхность которого отражает 60% солнечной радиации. Кроме того, океаническое южное полушарие в большей степени покрыто облаками, хотя в то же время океан поглощает больше солнечной радиации. Высокая теплоёмкость воды и распределение тепла в мощном слое океанского термоклина вызывают то, что температура океана в низких и средних широтах ниже, чем на суше, даже при условии поступления большего количества радиационного тепла.

Термический экватор — линия (изотерма), соединяющая точки с самыми высокими на земной поверхности средними температурами воздуха. Он лежит в районе 5° — 10° северной широты.

Интересные факты 
Единственное государство, расположенное сразу во всех полушариях — Кирибати.

Примечания

Литература 
 

 
Географические термины